Мракотин може бити:

 Мракотин (Јихлава), варошица у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Мракотин (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република